Даннеберг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Даннеберг, Роберт (1885—1942) — австрийский социал-демократический политик, юрист.
 Даннеберг, Рольф (род. 1953) — западногерманский легкоатлет, метатель диска.